Ла Кал има више значења:

 Ла Кал (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кал (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кал (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кал (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кал (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кал (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кал (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику